Argüelles puede referirse a:

Topónimos en España
 Argüelles, parroquia del concejo de Siero (Asturias).
 Argüelles, barrio de Madrid, en el distrito de Moncloa-Aravaca.
  Estación de Argüelles, del metro de Madrid.

Bajos de Argüelles, zona de ocio de Madrid.

Apellido
 Martín de Argüelles, militar español del siglo XVI, el primer europeo nacido en La Florida.
 Agustín de Argüelles Álvarez, abogado y político español del siglo XIX.
 Ramón Argüelles Alonso, industrial y banquero del siglo XIX, primer Marqués de Argüelles.
 Manuel de Argüelles y Argüelles, político y banquero español del siglo XX.
 Manuel Argüelles Sánchez, futbolista español del siglo XX.
 Luján Argüelles, periodista española del siglo XXI.
 Canga Argüelles:
 José Canga Argüelles y Cifuentes, economista y político español del siglo XIX.
 José Canga-Argüelles y Villalba, periodista y político español del siglo XIX.
 Juan Muñoz y Canga-Argüelles, aristócrata español del siglo XX.

Título nobiliario
 Marquesado de Argüelles, concedido en 1897.